un villaggio della Groenlandia nel comune di Kujalleq: Arnannguit (città);
un colle della Groenlandia nel comune di Kujalleq: Arnannguit (colle).